US National Championships 1884 var den fjerde udgave af US National Championships (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, USA.

Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede Howard A. Taylor med 6-0, 1-6, 6-0, 6-2. Det var den fjerde af Sears' syv sejre i træk i turneringen. I herredoublefinalen vandt Sears og James Dwight over Alexander van Rensselaer og Arthur Newbold med 6-4, 6-1, 8-10, 6-4. Det var andet år i træk at de to par mødtes i doublefinalen.

Resultater

Herresingle 

Herresingleturneringen havde deltagelse af 36 spillere. Som noget nyt i forhold til tidligere år var udfordringsformatet blevet indført. Det betød at mesterskabet blev afgjort i udfordringsrunden, der var en kamp mellem den forsvarende mester og den bedste af udfordrerne til titlen, dvs. vinderen af all comers-turneringen.

Alle kampe blev spillet bedst af tre sæt, bortset fra all comers-finalen og udfordringsrunden, som blev spillet bedst af fem sæt.

Udfordringsrunden 

I udfordringsrunden spillede den forsvarende mester, Richard Sears, om mesterskabet mod vinderen af all comers-turneringen, Howard Taylor. Sejren gik til den forsvarende mester, som dermed vandt herresingletitlen for fjerde år i træk.

All comers-turneringen 

I all comers-turneringen spillede 35 spillere om én plads i udfordringsrunden. Den ledige plads i udfordringsrunden gik til Howard Taylor, som i finalen besejrede William Thorne med 6-4, 4-6, 6-1, 6-4.

Herredouble

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1884 
 Tennis Archives - US Lawn Tennis Championships Doubles 1884 

Tennis i 1884
1884